El archiduque Guillermo Francisco Carlos (Viena, 21 de abril de 1827-29 de julio de 1894) fue un príncipe y militar de la Casa de Habsburgo, gran maestre de la Orden Teutónica.

Familia 
Fue el quinto y último de los hijos del archiduque Carlos, Duque de Teschen y la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg. Sus hermanos fueron los archiduques Alberto, Federico y Carlos Fernando, y la archiduquesa María Carolina. Permaneció soltero durante toda su vida.

Biografía 
Nacido en Viena el 21 de abril de 1827, fue bautizado al día siguiente por el príncipe-arzobispo de Viena, siendo apadrinado por el archiduque Francisco Carlos, de quien tomó su segundo y tercer nombre. La educación del archiduque se centró en el desarrollo intelectual, emocional y corporal. Se centró así mismo en eliminar la posibilidad de que el joven archiduque solo tuviese relación con aduladores y no se desarrollase como un hombre capaz. Su educación fue dirigida por su ayo, el conde Carlos Cerrini de Montevarchi. Tuvo como profesor en sus primeras lecciones al capitán Felix Freisauff Ritter von Neudegg, hasta 1837, posteriormente hasta 1843 le fueron dadas por los señores von köchel y Scharschmid Ritter von Adlertrey que eran también profesores de sus hermanos mayores. Sus estudios incluyeron materias como lengua, historia, latín, un poco de filosofía, historia de Austria, matemáticas, táctica militar y ciencias legales y jurídicas. Así mismo aprendió piano, algo inusual en un archiduque.

El comienzo de su formación militar se produjo el 4 de agosto de 1842 al ser nombrado coronel propietario del Imperial y Real Regimiento de Infantería de línea nº12 del Ejército Imperial y Real. El 11 de octubre de 1845 hizo su ingreso en la Orden Teutónica. En 1848 fue voluntario en el cuerpo destinado a sofocar los acontecimientos revolucionarios que se producían entonces en el Reino lombardo-véneto. Ejerció como inspector militar en Múnich y Berlín en el marco de la Confederación Germánica. El 10 de septiembre de 1854 se convierte en coronel propietario del Imperial y Real Regimiento de artillería n.º6, nombramiento al que siguieron otros nombramientos militares como Feldmarschall, director de artillería del Éjército de Italia del Imperio austríaco. En 1855, fue enviado por el emperador Francisco José para presentar sus condolencias al nuevo emperador de Rusia tras la muerte de Nicolás I, así como para otras misiones diplomáticas en la corte rusa.

En 1863 tras la muerte de su tío el archiduque Maximiliano José de Austria-Este, se convierte en gran maestre de la Orden Teutónica, del que había sido coadjuntor desde su entrada en la misma. En 1866 participó y fue herido en la batalla de Königgrätz y posteriormente fue nombrado gobernador de la fortaleza de Maguncia, parte del sistema de defensa de la Confederación Germánica.

Muere en 1894 a resultas de una caída de caballo. El accidente se produjo al asustarse su caballo con el ruido producido por un automóvil.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 
 1827 - 1894: Su Alteza Imperial y Real el archiduque Guillermo Francisco de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia.

Órdenes

Gran maestre de la Orden Teutónica.
 Caballero gran cruz de la Orden imperial de Leopoldo. (Imperio Austroahúngaro)

Extranjeras 
 Caballero de la Orden del Águila Negra. ()
 Caballero de primera clase de la Orden del Águila Roja. ()
 Caballero con espadas de la Orden de San Andrés. ()

Empleos 
 Inspector general de artillería del Imperial y Real ejército.
 Coronel propietario (Inhaber) del Imperial y Real Regimiento de Infantería n.º4 del Ejército Imperial y Real. (Imperio Austrohúngaro)
 Coronel propietario (Inhaber) del Imperial y Real Regimiento de Infantería nº12 del Ejército Imperial y Real. (Imperio Austrohúngaro)
 Coronel propietario (Inhaber) del Imperial y Real Cuerpo de Artillería nº12 del Ejército Imperial y Real. (Imperio Austrohúngaro)
 Jefe de la Imperial Batería n.º7 del ejército ruso. (Imperio Ruso)
 Jefe del Real Regimiento de artillería de campo del ejército del este. (Reino de Prusia)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de primera clase de la Orden del Águila Roja
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Grandes maestres de la Orden Teutónica
Caballeros con espadas de la Orden de San Andrés
Casa de Austria-Teschen
Nacidos en Viena